Kediri ist ein indonesischer Regierungsbezirk (Kabupaten) in der Provinz Jawa Timur, im Westen der Insel Java. Ende 2021 leben hier etwa 1,67 Millionen Menschen. Hauptstadt und Regierungssitz des Verwaltungsdistrikts ist die Stadt Ngasem.

Geografie
Der Regierungsbezirk erstreckt sich zwischen 7°36′12″ und 8°0′32″ s. Br. und 111°47′05″ und 112°1820″ ö. L. Er grenzt im Nordwesten an den Kabupaten Naganjuk, im Nordosten an Jombang im Osten an Malang, im Südwesten an Tulungagung und im Süden an Blitar. Das Munizipium (Kota) Kediri bildet eine eigene Verwaltungseinheit 2. Ordnung und ist vollständig vom Regierungsbezirk Kediri umgeben.

Der Kelud ist einer der aktivsten Vulkane Indonesiens. Er wird teilweise von den Regierungen der Regierungsbezirk Kediri und Blitar verwaltet.

Verwaltungsgliederung 
Administrativ unterteilt sich Kediri in 19 Distrikte (Kecamatan) mit 343 Dörfern, die meisten sind ländlichen Typs (Desa), nur das Keluruhan Pare im gleichnamigen Kecamatan hat städtischen Charakter. Des Weiteren bestehen noch 2788 Weiler (Rukun Warga).
{| class="wikitable mw-datatable sortable" style="text-align:right"
|- class="hintergrundfarbe7
! rowspan="2"|Code||rowspan="2" |KecamatanDistrikt||rowspan=2 |Ibu KotaVerwaltungssitz||rowspan="2"|Fläche(km²)
! rowspan="2"|EinwohnerCensus 2010||colspan="3"|Volkszählung 2020||class="unsortable" rowspan="2" | Anzahl derDörfer 
|- class="hintergrundfarbe7
! Einwohner||Dichte||Sex Ratio
|-
| 35.06.01 || style="text-align:left" | Semen || style="text-align:left" | Semen || 87,78 || 50.273 || 54.742 || 623,6 || 103,6 || 12
|-
| 35.06.02 || style="text-align:left" | Mojo || style="text-align:left" | Mojo || 141,50 || 73.475 || 79.617 || 562,7 || 105,2 || 20
|-
| 35.06.03 || style="text-align:left" | Kras || style="text-align:left" | Kras || 44,70 || 56.526 || 62.616 || 1.400,8 || 100,5 || 16
|-
| 35.06.04 || style="text-align:left" | Ngadiluwih || style="text-align:left" | Purwokerto || 43,06 || 73.573 || 80.024 || 1.858,4 || 100,1 || 16
|-
| 35.06.05 || style="text-align:left" | Kandat || style="text-align:left" | Kandat || 54,37 || 56.160 || 62.281 || 1.145,5 || 101,1 || 12
|-
| 35.06.06 || style="text-align:left" | Wates || style="text-align:left" | Wonorejo || 73,51 || 83.625 || 90.772 || 1.234,8 || 101,2 || 18
|-
| 35.06.07 || style="text-align:left" | Ngancar || style="text-align:left" | Ngancar || 101,12 || 45.035 || 50.413 || 498,6 || 101,9 || 10
|-
| 35.06.08 || style="text-align:left" | Puncu || style="text-align:left" | Puncu || 94,92 || 58.354 || 63.659 || 670,7 || 103,4 || 8
|-
| 35.06.09 || style="text-align:left" | Plosoklaten || style="text-align:left" | PlosoLor || 108,19 || 67.446 || 79.284 || 732,8 || 102,2 || 15
|-
| 35.06.10 || style="text-align:left" | Gurah || style="text-align:left" | Gurah || 54,10 || 77.185 || 82.573 || 1.526,3 || 102,0 || 21
|-
| 35.06.11 || style="text-align:left" | Pagu || style="text-align:left" | Sitimerto || 26,29 || 36.766 || 40.178 || 1.528,3 || 101,1 || 13
|-
| 35.06.12 || style="text-align:left" | Gampengrejo || style="text-align:left" | Gampeng || 18,36 || 31.964 || 35.528 || 1.935,1 || 102,1 || 11
|-
| 35.06.13 || style="text-align:left" | Grogol || style="text-align:left" | Grogol || 47,61 || 44.468 || 47.528 || 998,3 || 104,8 || 9
|-
| 35.06.14 || style="text-align:left" | Papar || style="text-align:left" | Papar || 39,87 || 48.593 || 52.400 || 1.314,3 || 100,9 || 17
|-
| 35.06.15 || style="text-align:left" | Purwoasri || style="text-align:left" | Purwoasri || 45,26 || 54.431 || 58.965 || 1.302,8 || 99,7 || 23
|-
| 35.06.16 || style="text-align:left" | Plemahan || style="text-align:left" | BogoKidul || 50,87 || 55.888 || 60.655 || 1.192,4 || 101,3 || 17
|-
| 35.06.17 || style="text-align:left" | Pare || style="text-align:left" | Pare || 49,69 || 98.594 || 106.007 || 2.133,4 || 101,1 || 10
|-
| 35.06.18 || style="text-align:left" | Kepung || style="text-align:left" | Kepung || 90,03 || 80.682 || 85.440 || 949,0 || 104,0 || 10
|-
| 35.06.19 || style="text-align:left" | Kandangan || style="text-align:left" | Kandangan || 59,64 || 47.070 || 51.683 || 866,6 || 101,4 || 12
|-
| 35.06.20 || style="text-align:left" | Tarokan || style="text-align:left" | Tarokan || 47,92 || 56.947 || 62.323 || 1.300,6 || 103,8 || 10
|-
| 35.06.21 || style="text-align:left" | Kunjang || style="text-align:left" | Kapi || 31,81 || 33.731 || 36.765 || 1.155,8 || 101,4 || 12
|-
| 35.06.22 || style="text-align:left" | Banyakan || style="text-align:left" | Banyakan || 63,11 || 54.175 || 58.525 || 927,4 || 102,9 || 9
|-
| 35.06.23 || style="text-align:left" | Ringinrejo || style="text-align:left" | Ringinrejo || 46,51 || 50.005 || 56.906 || 1.223,5 || 102,9 || 11
|-
| 35.06.24 || style="text-align:left" | Kayenkidul || style="text-align:left" | KayenKidul || 37,64 || 43.422 || 47.150 || 1.252,7 || 100,3 || 12
|-
| 35.06.25 || style="text-align:left" | Ngasem || style="text-align:left" | Ngasem || 23,43 || 62.061 || 66.974 || 2.858,5 || 99,7 || 12
|-
| 35.06.26 || style="text-align:left" | Badas || style="text-align:left" | Badas || 42,63 || 59.319 || 67.286 || 1.578,4 || 104,0 || 8
|-
|- class="hintergrundfarbe7
! 35.06 || Kab. Kediri || Ngasem || style="text-align:right" | 1.523,92 || style="text-align:right" | 1.499.768
! style="text-align:right" | 1.635.294 || style="text-align:right" | 1.073,1 || 102,0 || 344
|}

Demographie 
Ende 2021 lebten in Kediri 1.673.158 Menschen, davon 828.006 Frauen und 845.152 Männer. 97,23 % der Einwohner sind Muslime, zwei Prozent sind Protestanten, 0,41 % sind Katholiken und 0,33 % Hindus. Familienstand: 41,41 % der Gesamtbevölkerung sind ledig, mehr als die Hälfte (50,25 %) verheiratet, 2,31 % gerichtlich geschieden und 6,04 % sind verwitwet.

Weblinks 

 Publikationen im PDF-Format auf der Statistikseite des Kabupaten Kediri (indonesisch/englisch)

Einzelnachweise 

Kabupaten in Jawa Timur
Geographie (Java)